Nižná ist der Name mehrerer Orte in der Slowakei:
 einer Ortschaft im Okres Piešťany, siehe Nižná (Piešťany)
 einer Ortschaft im Okres Tvrdošín, siehe Nižná (Tvrdošín)

Der erstgenannte Ort liegt im Trnavský kraj, der zweite im Žilinský kraj.